

Médecine 
L'adjectif sural indique ce qui est relatif au mollet :
 muscle triceps sural ;
 nerf sural.

Géographie 
  ou Sūrāl ou Surhāl (سورال), un village d'Iran ;
 les surales, un paysage de Colombie et du Venezuela.

Sport 
  (1961-), footballeur turc ;
 Josef Šural (1990-2019), footballeur tchèque.

Homonymie de patronyme